Владимир Звегинцов:
 Звегинцов, Владимир Владимирович (1914—1996) — русский военный историк.
 Звегинцов, Владимир Иванович (1871—1944) — российский генерал-майор.
 Звегинцов, Владимир Николаевич (1891—1973) — военный историк, последний командир Кавалергардского полка.